peut faire référence à :
 , titre original du film de 2009 Bliss
 Whip It, chanson du groupe new wave américain 
 Whip It, chanson de Nicki Minaj
 Whip It!, chanson de LunchMoney Lewis en  avec Chloe Angelides